Gjermund est un prénom masculin scandinave dérivé du vieux norrois Geirmundr, composé des éléments geirr « lance, javelot » et mundr « protection ». C'est la variante norvégienne du prénom suédois Germund ; sa variante islandaise est Geirmundur.

Le prénom Gjermund est à l'origine du patronyme norvégien Gjermundsen signifiant « Fils de Gjermund ».

Personnalités portant ce prénom 
 Gjermund Bråten (1990–), snowboardeur norvégien ;
 Gjermund Eggen (1941–), ancien fondeur norvégien ;
  (1960–), homme politique norvégien ;
  (1981–), violoniste et compositeur norvégien.

Notes et références 

Gjermund
Prénom scandinave
Prénom norvégien
Homonymie de prénom

no:Gjermund